Иодиды — соли йодоводородной кислоты.
 Йодид — торговое название лекарственного средства Йодид калия. Выпускается фирмой Merck (Германия).